Afdera steht für

 Afdera (Vulkan), einen Stratovulkan in Äthiopien
 Afdera (Woreda), einen äthiopischen Verwaltungsbezirk (Woreda) in der Afar (Region), der diesen Vulkan umgibt